Osoby:
 Barys Klejn – białoruski historyk
 Zbigniew Klejn – polski historyk

Zobacz też:
 Klein